Пётр Нау́мов:

 Наумов, Пётр Владиленович (род. 1952) — советский и российский музыкант, барабанщик, певец.
 Наумов, Пётр Дмитриевич (?—1878) — российский военный деятель, полковник.
 
 Наумов, Пётр Изотович (1915—1987) — Герой Советского Союза.